Bifrost har flere betydninger:
Bifrost (nordisk mytologi) – regnbuen mellem Asgård og Midgård i nordisk mytologi.
Bifrost (orkester) – et dansk rockorkester.
Bifrost (forening) –  Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge
Bifrost (album fra 1976) – debutalbummet fra 1976 med orkesteret af samme navn.
Bifrost (album fra 1984) – et album fra 1984 med samme orkester.